Агабеїм-ага (; —, Тегеран) — азербайджанська поетеса, дочка другого Карабаського хана Ібрагім Халіл-хана, дружина іранського шаха Фатх-Алі Шаха Каджара, тітка поетеси Хуршидбану Натаван. Писала під псевдонімом Агабаджі.

Життя і творчість 
Дочка Карабаського хана Ібрагім Халіл-хана Агабеїм-ага в молодості була закохана у свого двоюрідного брата Мухаммед-бека. Мухаммед-бек очолював військо хана. Повернувшись з одного важливого питання в Шуші до Ібрагім Халіл-хана Мухаммед-бек повинен був у цей же день вирушити в похід. Агабеїм-ага ж з цього приводу каже:

Після вбивства в Карабасі Ага Мохаммед Хана Каджара, хан Ібрагім для нормалізації відносин з Іраном, видав свою дочку Агабеїм-агу за нового шаха, племінника Ага Мохаммед Шаха Фатх-Алі Шаха і відправив до Тегерана.

Дружина шаха Ірану 
Дружини Фатх-Алі Шаха, коли вступали в його гарем, мали право обирати собі будь-яку сукню з багатого шахського салону. Агабеїм-ага знала, що й сукня матері шаха знаходиться там. Тому, як тільки її привели в салон, вона попрямувала до цієї сукні і одягла її. Побачивши Агабеїм-агу в сукні своєї матері, Фатх-Али Шах був вражений і ніколи до неї не торкався.

Завдяки своєму розуму, Агабеїм-ага так сподобалася шаху, що той призначив її головною дружиною в гаремі і подарував їй багату сукню з перлами.

Агабеїм-ага сумувала за батьківщиною і висловлювала свою тугу у віршах- (чотиривіршах):

Агабеїм-ага в мистецтві 
2008 року було знято фільм «Доля повелителя», в якому розповідалося про період в історії Карабаського ханства під час правління Ібрагім-хана. У фільмі роль Агабеїм-аги, дочки хана, виконала Гюнеш Алієва.

Генеалогія

Примітки

Література 
 

Азербайджанські поетеси